Törés: valamely hullám (elektromágneses, fényhullám stb.) terjedési irányának megváltozása
 Törés: szilárd testek hirtelen szétválása külső vagy belső erő hatására
 Törés: a kőzetanyagban folytonossági hiányt okozó jelenség
 Törés: ásványok elválása mechanikai hatásra
 Törés: csonttörés

 Törés: Lestyén (szlovák falu) településrésze
 Törés (2007), Gregory Hoblit filmje

ko:브레이크